MBL oder M.B.L. steht als Abkürzung für:

 Magdeburger Biographisches Lexikon, ein Fachlexikon für Biografien mit Bezug zur Stadt Magdeburg und den umliegenden Landkreisen Börde, Jerichower Land, und dem ehemaligen Landkreis Schönebeck
 Manistee County-Blacker Airport, Michigan, USA
 Mannose-bindendes Lektin, in Gewebeflüssigkeiten vorkommendes Lektin
 Master of Business Law, Abschluss in Wirtschaftsrecht
 Medulloblastom, ein bösartiger embryonaler Tumor des Kleinhirns
 Meeresbiologisches Laboratorium Woods Hole
 Morgunblaðið, eine isländische Tageszeitung mit dem Internetportal mbl.is
 Movimento Brasil Livre, eine brasilianische soziale Bewegung
 Musikalische Begegnungen Lenzburg
 Myanmar Brewery Limited, eine Bierbrauerei in Myanmar
 MBL Akustikgeräte GmbH & Co. KG , eine deutsche Firma, welche sich auf die Herstellung von Geräten im gehobenen High-End-Bereich spezialisiert hat. MBL ist dabei ein Akronym für die Namen der Firmengründer: Meletzky, Beinecke and Lehnhardt.

MBl steht als Abkürzung für:

 Ministerialblatt, ein Amtsblatt

MBL